Bucyrus (Dacota do Norte)
Bucyrus (Ohio)

Desambiguações de topônimos